Jumping Jim Crow, een parodiërend lied over een onopgeleide zwarte man
 Jim Crow (personage), een stereotyperend onopgeleid zwart personage uit het lied Jumping Jim Crow
 Jim Crow-wetten, wetten die rassenscheiding legaliseerden
 Jim Crow (lettertype), een lettertype dat vaak werd toegepast in politiek gemotiveerde publicaties